Amanda Coetzer (née en 1971), joueuse de tennis sud-africaine
 Janie Coetzer (née en 1994), nageuse sud-africaine
 Willem Coetzer (1900-1983), peintre sud-africain

Voir aussi 
 

Patronyme néerlandais
Patronyme sud-africain
Homonymie